Akinaga ist der Familienname folgender Personen:
 Akinaga Chikara (1893–1949), japanischer Generalleutnant
 Akinaga Tsutomu (1893–1978), japanischer Generalleutnant